Manitoba Scotties Tournament of Hearts 2009 – prowincjonalne mistrzostwa Manitoby kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2009. 

Rywalizacja na najniższym szczeblu rozpoczęła się już 4 grudnia 2008, finał prowincji rozegrano w dniach 4-8 lutego 2009 w Neepawa na lodowisku Yellowhead Center.

Poprzednie mistrzynie Manitoby wygrały również Scotties Tournament of Hearts 2008 i miały zagwarantowane miejsce w Scotties Tournament of Hearts 2009 jako Team Canada. 

W turnieju brało udział 16 drużyn, zostały zakwalifikowane poprzez 14 turniejów strefowych, East St. Paul Bonspiel i MCA Bonspiel. Wszystkie zespoły zostały podzielone na dwie grupy: czarną i czerwoną, z których do dalszej rywalizacji zakwalifikowały się tylko po dwie najlepsze. Mistrzem Manitoby 2009 została drużyna Barb Spencer pokonując w finale 10:7 Karen Porritt. Trzecie miejsce zajął zespół Kristy Jenion.



Drużyny

Grupa Czarna

Grupa Czerwona

Wyniki

Play off

Finał
8 lutego 2009, 13:30

Półfinał
8 lutego 2009, 9:30

1-1
7 lutego 2009, 19:00

2-2
7 lutego 2009, 19:00

Round Robin

Klasyfikacja

Sesja 1.
4 lutego 2009, 8:30

Sesja 2.
4 lutego 2009, 12:15

Sesja 3.
4 lutego 2009, 16:00

Sesja 4.
4 lutego 2009, 20:0

Sesja 5.
5 lutego 2009, 8:30

Sesja 6.
5 lutego 2009, 12:15

Sesja 7.
5 lutego 2009, 16:00

Sesja 8.
5 lutego 2009, 19:45

Sesja 9.
6 lutego 2009, 8:30

Sesja 10.
6 lutego 2009, 12:15

Sesja 11.
6 lutego 2009, 16:00

Sesja 12.
6 lutego 2009, 19:45

Sesja 13.
7 lutego 2009, 8:30

Sesja 14.
7 lutego 2009, 12:15

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

Bibliografia 
Oficjalna strona internetowa mistrzostw

2009
2009 w curlingu